Hermann Otto Persiehl ist der Name folgender Personen:

* Hermann Otto Persiehl (Unternehmer, 1822) (1822–1882), deutscher Druckereiunternehmer 
 Hermann Otto Persiehl (Unternehmer, 1859) (1859–1927), deutscher Unternehmer und Politiker, MdHB